Иринеј може бити:

 Иринеј (име), мушко име.
 Патријарх српски Иринеј, 45. патријарх Српске православне цркве .
 Иринеј Лионски, хришћански епископ у Лиону у 2. веку.
 Иринеј Сремски, епископ Сирмијума крајем 3. века.
 Иринеј Ђорђевић (*1894 - †1952), епископ далматински Српске православне цркве у периоду 1931-1952. и доктор теологије.
 Иринеј Буловић (*1947), је епископ бачки Српске православне цркве.
 
Види још:
 Ирина, женска варијанта имена